Tubuluchidae är en familj av djur. Tubuluchidae ingår i fylumet snabelsäckmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Snabelsäckmaskar
Tubuluchidae